Ґулльфаксі — чарівний кінь в скандинавській міфології. Його ім'я значить «золота грива».

Як оповідається в міфах, спочатку кінь належав велетневі Грунґнірові, а потім був переданий Маґні його батьком Тором як винагорода за допомогу в битві з Ґрунґніром.

В міфах Ґулльфаксі є конем, який однаково переміщається як землею, так й повітрям чи водою. Поза тим, він не є таким самим швидким, як Слейпнір, кінь Одіна.

Кінь Ґулльфаксі був частим персонажем ісландських дитячих казок та згадувався в низці творів літератури жанру фентезі.

Бібліографія 
 Éveline Lot-Falck, Les religions de l'Europe du Nord: Trésor spirituel de l'humanité, Fayard, 1974, 753 p.
 Patrick Guelpa, Dieux et mythes nordiques: Histoire des religions, vol. 1 de Savoirs mieux, Presses Univ. Septentrion, 1998, 130 p. (ISBN 9782859395629).
 Marc-André Wagner, Le cheval dans les croyances germaniques: paganisme, christianisme et traditions, vol. 73 de Nouvelle bibliothèque du moyen âge, Champion, 2005, 974 p. (ISBN 9782745312167).
 Adolph Schlieben, Die Pferde Des Alterthums, BiblioBazaar, 2008, 244 p. (ISBN 9780554616520) [lire en ligne].
 Marjorie Burns, Perilous realms: Celtic and Norse in Tolkien's Middle-earth, Toronto, University of Toronto Press, 2005, poche, 225 p. (ISBN 978-0-8020-3806-7), p. 105–106.

Міфічні коні
Германо-скандинавська міфологія
Тор